PLA peut être l'acronyme de :
 Programmable Logic Array, un circuit logique programmable
 People’s Liberation Army, une organisation armée indienne
 Polymère d’acide lactique ou acide polylactique, sorte de plastique transparent, mais biodégradable (compostable)
 Proximity ligation assay, test en biochimie
 Parti libéral d'Andorre
 Propriété littéraire et artistique

Homonymie d'acronyme